Beständigkeit steht für gegenständliche Bedeutungen:
 Haltbarkeit und Stabilität, insbesondere als
 Härte und Widerstandsfähigkeit von Gegenständen und Produkten, siehe Werkstoffeigenschaft
 chemische Beständigkeit von Materialien und ihren Oberflächen
 Hitzebeständigkeit von Materialien, Werkstücken und Endprodukten
 Haltbarkeitsdauer von Arznei-, Kosmetik- und Lebensmitteln 

Beständigkeit bedeutet im philosophisch-psychologischen Sinn:
 Ausdauer, Regelmäßigkeit 
 Gleichmut, seelische Stabilität
 Stabilitas loci (eines der Gelübde nach der Ordensregel des hl. Benedikt)
 Beständigkeit der Gestirne, siehe Sternhimmel

Siehe auch:
 Perennität
 Persistenz